Joaquín Valverde Durán (Badajoz, 1846 - Madrid, 1910), compositor
 Joaquín Valverde y Sanjuán (Madrid, 1875 - Mèxic D.F., 1918), compositor